Villalar de los Comuneros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villalar de los Comuneros (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Villalar de los Comuneros (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar